El libro de la selva puede hacer referencia a:

 El libro de la selva (1894), una colección de historias ambientadas en la India y escritas por el inglés Rudyard Kipling;
 El libro de la selva (1942), película dirigida por Zoltan Korda. Se inspira en las historias del niño Mowgli, incluidas originalmente en el libro de Kipling;
 El libro de la selva (1967), película de animación de los estudios Disney. Al igual que la película de 1942, esta es también una libre adaptación de las historias de Mowgli;
 El libro de la selva: la aventura continúa (1994), película estadounidense de aventuras, dirigida por Stephen Sommers;
 El libro de la selva 2 (2003), película de animación de los estudios Disney, continuación de la película animada de 1967;
 El libro de la selva (2016), película de animación de los estudios Disney, adaptación de la versión animada de 1967 aunque combinando esta vez el rodaje de imágenes reales con animación por computadora.